Antaramian ist der Familienname folgender Personen:

 Jacqueline Antaramian (* 1962), armenische Schauspielerin
 John Martin Antaramian (* 1954), US-amerikanischer Politiker